Biologia: Astor o falcó perdiguer (Accipiter gentilis), ocell de rapinya semblant a l'esparver i molt emprat en falconeria 
 Toponímia:
 L'Astor (Pujalt), entitat de població al sud del municipi de Pujalt (l'Anoia)
 L'Astor (partida), partida de Lleida, al Segrià
 L'Astor (la Pobla de Claramunt), muntanya de la Pobla de Claramunt a la comarca de l'Anoia 
 One Astor Plaza, gratacel de Manhattan, Nova York
 Astor Row, carrer 130 al barri de Harlem a Nova York entre la Cinquena Avinguda i l'Avinguda Lenox
 Astor Place, illa urbana del sud de Manhattan, Nova York
 Barranc de Ca l'Astor, barranc afluent del Rialb a la conca del Segre 
 Ca l'Astor és una masia del terme municipal d'Abella de la Conca 
 Camí de Ca l'Astor, camí del terme d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà
 Font de l'Astor localitat de la Selva del Camp i de Vilallonga del Camp, proper al nucli de Paretdelgada 
 Biografies:
 Leandre Cervera i Astor (Gràcia, 1891 - Barcelona, 1964), metge i polític català
 Ernest Cervera i Astor (Barcelona, 1896 - 1972), pedagog i compositor
 Ástor Piazzolla (Mar del Plata, 1921 - Buenos Aires, 1992), bandoneonista i compositor argentí